Pokrok má více významů:
 Pokrok – krok ke zlepšení (např. společnosti)
 Pokrok (Duchcov) – zaniklá osada Duchcova
 Pokrok (výsypka) – výsypka Lomu Bílina
 Pokrok (park) – dnešní název pro lokalitu, neoficiálně pojmenovanou jako park, na místě zaniklé osady Pokrok
 Pokrok (noviny) – noviny staročeské strany
 Pokrok (1867–1878) – noviny české menšiny v USA
 Důl Pokrok – bývalý hlubinný důl u osady Pokrok